Az al-Manszúr Ali („az [isten által] megsegített” Ali) uralkodói nevet a muszlim Egyiptom két szultánja is viselte a történelem során. Mindkettejük egy-egy meggyilkolt szultán – al-Muizz Ajbak és al-Asraf Saabán – kisgyermekeként került a trónra, és sosem gyakoroltak reális hatalmat.

al-Manszúr Ali ibn al-Muizz Ajbak (1257–1259)
al-Manszúr Ali ibn al-Asraf Saabán (1377–1381)